Хлори́д ба́рия (хлoристый барий, в просторечии - барий солянокислый, химическая формула — BaCl2) — бинарное неорганическое вещество, относящееся к классу солей. 

Хлорид бария представляет собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Ядовит.

Описание 
Хлорид бария при стандартных условиях представляет собой бесцветные ромбические кристаллы. Малорастворим в спирте, не растворим в диэтиловом эфире, но хорошо растворим в воде. Из водных растворов кристаллизуется дигидрат хлорида бария  — бесцветные кристаллы с моноклинной решёткой. ПДК 0,5 мг/м³ в воздухе рабочих помещений (в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76).

Стандартизация 
В РФ действует ГОСТ 4108-72 «Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия.»

Получение 
1. Взаимодействие металлического бария с хлором:

2. Взаимодействие оксида бария с соляной кислотой:

3. Взаимодействие гидроксида бария с соляной кислотой (реакция нейтрализации):

4. Взаимодействие сульфида бария с хлоридом кальция:

5. Взаимодействие карбоната бария с соляной кислотой:

Химические свойства 
1. Взаимодействие с растворами солей (реакция идёт, если образуется нерастворимое вещество):

2. Взаимодействие с некоторыми кислотами (реакция идёт, если образуется нерастворимое вещество):

3. С парами воды при высокой температуре образует оксид бария:

Сферы применения 
Хлорид бария применяют в производстве пигментов (например, баритового жёлтого , касселевой зелени  и других соединений), в качестве добавки в электролиты при получении магния, для закалки быстрорежущей стали (в виде расплавов смеси хлорида бария с хлоридами щелочных и щёлочноземельных металлов), как компонент керамики, реактив на  (сульфат-ион), для утяжеления и осветления кожи в кожевенной промышленности, как зооцид. 

Имелись также данные, что хлорид бария использовался в медицине, несмотря на ядовитость ионов бария для живых организмов.

Особенности обращения, биологическое действие 
Вещество токсично. ПДК 0,7 мг/л. При попадании на кожу и в глаза в большом количестве хлористый барий может вызывать химические ожоги; пожаро- и взрывобезопасен. 

В связи с возможной токсичностью ионов бария его попадание внутрь организма, насколько это известно, считается недопустимым. 

Средняя смертельная доза (ЛД50) для крыс при оральном введении составляет 50-149,2 мг/кг. 

II класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

См. также 
 Иодид бария 
 Барий 
 Фторид бария 
 Сульфат бария

Примечания

Литература 
 

Соли бария
Бинарные соединения
Б
Неорганические вещества
Галогениды металлов
Соединения бария по алфавиту